Luis de la Fuente ist der Name folgender Personen:
* Luis de la Fuente (Fußballspieler, 1914) (Luis de la Fuente y Hoyos; 1914–1972), mexikanischer Fußballspieler
 Luis de la Fuente (Fußballspieler, 1961) (Luis de la Fuente Castillo; * 1961), spanischer Fußballspieler und -trainer 
 Luis Herrera de la Fuente (1916–2014), mexikanischer Dirigent
 Luis Solari de la Fuente (* 1948), peruanischer Politiker